Niemcy:
 Frankfurt-Innenstadt – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Innenstadt I – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem
 Frankfurt-Innenstadt II – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem
 Frankfurt-Innenstadt III – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem
 Frankfurt-Innenstadt IV – okręg administracyjny we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Innenstadt